Lekker (Gerard Joling) - nummer van Gerard Joling
 Lekker (tijdschrift) - tijdschrift
 Pat Lekker - Zuid-Afrikaans politica